La saison 2010-2011 du Montpellier Hérault rugby (MHR) est la première sous la houlette du duo d'entraîneurs Fabien Galthié et Éric Béchu. Elle voit le club participer à sa première finale du Championnat de France.

La saison

Pré-saison 
Au mois de mai 2010, le président Thierry Pérez fait venir Fabien Galthié à Montpellier pour entraîner le MHR en signant un contrat pour trois saisons. Il est associé à Éric Béchu, ancien entraîneur d'SC Albi pour encadrer le secteur sportif du club. Au niveau de l'équipe dirigeante, le club connaît de nombreuses tensions. Le , Thierry Pérez décide de démissionner de son poste de président de la SAOS Montpellier rugby club, à cause des pressions exercées par Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon et de Montpellier Agglomération, qui menace de couper les subventions publiques versées au club si Pérez ne quitte pas la présidence. Le directoire, par solidarité, démissionne collectivement. Le 9 juillet, l’assemblée générale des actionnaires et le conseil de surveillance de la SAOS Montpellier rugby club décident alors la nomination de Jean-Pierre Massines comme nouveau président du directoire et d’Olivier Nicollin comme président du conseil de surveillance.
Le , la totalité des actionnaires du club se réunissent lors d'une assemblée générale extraordinaire et votent à l'unanimité une augmentation du capital de 2,2 millions d'euros (le portant ainsi à 3,5 millions) ainsi qu'un changement de forme juridique de société anonyme à objet sportif (SAOS) à société anonyme sportive professionnelle (SASP), faisant de Louis Nicollin l'actionnaire majoritaire du club, le , Mohed Altrad, PDG du groupe Altrad devient à son tour l'actionnaire majoritaire du MHR en apportant 2,4 millions d'euros.

Récit de la saison sportive 

Au terme des matchs allers, le MHR occupe la place de second du Top 14 après en avoir été le leader lors des  et  de la saison 2010-2011. Le MHR connaît une baisse de régime au printemps mais accroche la sixième place, qualificative pour la coupe d'Europe, grâce à une victoire avec bonus offensif contre le RC Toulon lors de la dernière journée (27-3). En barrages, le MHR crée la surprise en s'imposant au stade Pierre-Antoine sur le Castres olympique (18-17) puis en demi-finale défait à Marseille le Racing Métro 92 (26-25). Les Montpelliérains s'inclinent en finale face au Stade toulousain (10-15) après avoir mené jusqu'à la .

Statistiques

Statistiques collectives 

|}

¹Bourgoin a perdu 5 points au classement le  à cause d'un déficit prévisionnel de 1 million et demi d'euros. Le club décide de faire appel le  de cette sanction avant de revenir sur sa décision le . La sanction est donc définitive.

|}

Statistiques individuelles

Transferts 
Douze joueurs arrivent au club tandis que dix-sept le quittent ou mettent fin à leur carrière.

Calendrier

Joueurs en sélection nationale 
Dix joueurs du Montpellier HR sont appelés à jouer pour leur sélection nationale en match officiel lors de la saison 2010-2011.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Saison 2010-2011 du Top 14
 Challenge européen 2010-2011

Liens externes 
 Site officiel du club

2010-2011
Montpellier